Аюсо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аюсо, Франсиско Гарсиа (1835—1897) — известный испанский учёный.
 Аюсо Гиксот, Мигель Анхель (род. 1952) — испанский священник и куриальный сановник.
 Диас Аюсо, Исабель (род. 1978) — испанский политик, председатель правительства Мадрида.
 Кило Аюсо, Хосе Луис (род. 1947 или 1943) — гватемальский генерал и крайне правый политик.

Топоним 
 Наварес-де-Аюсо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эрас-де-Аюсо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.